Stanisław Jakubowski (1881–1934) – rzeźbiarz, konserwator
 Stanisław Jakubowski (1885–1964) – malarz, grafik, pedagog
 Stanisław Jakubowski (ur. 1892) – kupiec, żołnierz Dywizji Syberyjskiej, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Stanisław Jakubowski – plutonowy 5 puł., kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Jakubowski (1901–1980) – major Wojska Polskiego
 Stanisław Jakubowski (ur. 1934) – fotograf, fotoreporter
 Stanisław Jakubowski (ur. 1949) – działacz samorządowy, prezydent Płocka

Przypisy